Макго́уэн () — фамилия ирландского происхождения. Известные носители:

 Макгоуэн, Винс (1913—1982) — американский  баскетболист.
 Макгоуэн, Джон Джозеф (род. 1962) — американский панк-рок певец, вокалист группы Cro-Mags.
 Макгоуэн, Дилан (род. 1991) — австралийский футболист.
 Макгоуэн, Зак (род. 1981) — американский актёр.
 Макгоуэн, Майкл (род. 1966) — канадский режиссёр, продюсер и детский писатель.
 Макгоуэн, Пол (род. 1987) — шотландский футболист.
 Макгоуэн, Райан (род. 1989) — австралийский футболист.
 Макгоуэн, Роуз (род. 1973) — американская актриса.
 Макгоуэн, Самуэль (1819—1897) — американский юрист и военный, участник Гражданской войны.
 Макгоуэн, Уолтер (1942—2016) — британский боксёр.
 Макгоуэн, Шейн (род. 1957) — ирландский музыкант и автор песен.